

Informatica 
 Plug and play – vari tipi di tecnologie informatiche che possono essere messe in uso all'interno di un sistema hardware o/e software senza che l'utente del sistema conosca o metta in atto una specifica procedura di installazione o configurazione.
 Plug and play - impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica

Altro 
 Plug – singolo di Vegas Jones del 2020
 Plug – gioiello per piercing utilizzato conseguentemente alla dilatazione del foro